Бэбени () — город в Румынии в составе жудеца Вылча. Город расположен примерно в 20 км к югу от муниципалитета Рымнику-Вылча, являющегося административным центром жудеца, и в 30 км от муниципия Дрэгэшани.

История 
Коммуна Бэбени получила статус города в 2002 году.

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Вылча (жудец)